Agnete Friis er navnet på flere personer:
 Agnete Friis (idrætsudøver) – dansk badminton-, tennis- og golfspiller (1920-2013)
 Agnete Friis (forfatter) – dansk forfatter (født 1974)